Vitória, Princesa Herdeira da Suécia
 Vitória Alexandra do Reino Unido
 Vitória Adelaide de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
 Vitória de Hesse e Reno
 Vitória da Prússia
 Vitória, Princesa Real do Reino Unido
 Vitória de Saxe-Coburgo-Saalfeld — mãe da rainha Vitória do Reino Unido
 Vitória do Reino Unido — antes Princesa Vitória de Kent
 Vitória de Saxe-Coburgo-Koháry
 Vitória Melita de Saxe-Coburgo-Gota
 Victoria von Hohenlohe-Langenburg

Desambiguações de antropônimos